Marshallov plan
Europski poticajni plan 2008.  (eng. European stimulus plan, European Economic Recovery Plan)
Plan EU-a za oporavak gospodarstva od koronakrize, plan iz 2020.